Auguste Girin (1835-1867), compositeur français ;
 David-Eugène Girin (1848-1917), peintre français ;
 Jacques Girin (1946-2003), chercheur en sciences de gestion français.